Résultats détaillés de l’édition 1965 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 22 janvier au .

Faits marquants 
La finale du double mixte opposant les paires australiennes Margaret Smith Court et John Newcombe d'une part, Robyn Ebbern et Owen Davidson d'autre part, n'a pas été jouée. Le titre est partagé entre les finalistes.
4 joueurs français (Pierre Darmon, François Jauffret, Georges Goven, Pierre Barthes) accompagnés d'un Néo-Zélandais, d'un Espagnol, d'un Japonais et d'un Suédois sont présents en 1:8 de finale avec huit Australiens. On retrouve le Français Pierre Darmon et l'Espagnol Juan Gisbert en 1/4 de finale qui laisse la place aux seuls Australiens pour les demi-finales.

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série 
14 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
28 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1965
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1965
Tennis en janvier 1965
Sport en février 1965